Berry Hill ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Berry Hill (Missouri), im Barton County
 Berry Hill (South Carolina), im Charleston County
 Berry Hill (Tennessee), im Davidson County
 Berry Hill (Virginia), im Pittsylvania County
 Berry Hill Estates, im Stafford County, Virginia
 Berry Hill Manor, im Charles County, Maryland

im Vereinigten Königreich:
 Berry Hill (Gloucestershire)
 Berry Hill (Staffordshire)
 Berry Hill Fort, Pembrokeshire

Erhebungen:

in den Vereinigten Staaten:
 Berry Hill (Kalifornien)
 Berry Hill (Kansas)
 Berry Hill (Kennebec County, Maine)
 Berry Hill (Somerset County, Maine)
 Berry Hill (York County, Maine)
 Berry Hill (Massachusetts)
 Berry Hill (Berg, Missouri)
 Berry Hill (New Hampshire)
 Berry Hill (Chenango County, New York)
 Berry Hill (Washington County, New York)
 Berry Hill (Hügel, Virginia)

in der Antarktis:
 Berry Hill (James-Ross-Insel), Hügel auf der James-Ross-Insel 

Siehe auch:
 Berryhill